Sint-Annakasteel (Maldegem)
 Sint-Annakasteel (Oudegem)